Уна Стаббс (; 1 мая 1937, , Великобритания — 12 августа 2021, Эдинбург, Шотландия) — английская актриса и танцовщица, известная по роли домовладелицы миссис Хадсон из телесериала «Шерлок». Снималась более чем в 50 телесериалах и фильмах.

Биография 
Уна Стаббс родилась 1 мая 1937 года в Хинкли, графство Лестершир. Впервые появилась на телевидении как танцовщица в группе «Дуги Сквайрс» в 1956 году. Первую главную роль сыграла в 1963 году в фильме c Клиффом Ричардом «Летние каникулы».

Много снималась в телесериалах, в том числе «Убийства в Мидсомере», «Мисс Марпл Агаты Кристи», «Пока смерть нас не разлучит», «Самая плохая ведьма». В 2005 году участвовала в шоу Кэтрин Тейт.

Уна Стаббс дважды была замужем — за актёрами Питером Гилмором и Никки Хенсоном, была разведена.

В течение многих лет Стаббс рисовала виньетки с персонажами своих фильмов по всему Лондону и проводила их выставки возле своего дома в Мэйфэре.  Несколько раз картины актрисы экспонировались на Летней выставке Королевской академии, последний — в 2020 году.

Умерла 12 августа 2021 года после нескольких месяцев болезни.

Фильмография

Примечания